La liste des aéroports les plus fréquentés de Chine est un classement des cents premiers aéroports les plus fréquentés de Chine en fonction du nombre de passagers, incluant les mouvements aériens et le cargo. Ces données sont issues de l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC), et n'incluent pas Hong Kong et Macao.

En graphique

Statistiques de 2016

Statistiques de 2015

Statistiques de 2013 

Les 100 aéroports les plus fréquentés de Chine, selon les statistiques du CAAC.

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des aéroports en Chine
 Aéroports les plus fréquentés au monde (par continent : Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Océanie)
 par nombre de passagers
 par nombre de passagers international
 par des mouvements d'aéronefs
 par le trafic de fret

Références 

 

Chine
Aéroports